Склад збірної Хорватії на чемпіонаті світу 1998 

Докладніше...Хорватія
Хорватія 1998